Limán () es una localidad del raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa de Ucrania.

Población
Según el censo de 2001, tiene una población de 1.641 habitantes.

Véase también

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi